Ayabaca (stad), een stad in de provincie Ayabaca in Peru
 Ayabaca (provincie), een provincie in de regio Piura in Peru